Флаг Бреста () — флаг города Бреста Брестской области Республики Беларусь. Флаг был утверждён Указом Президента Республики Беларусь от 2 декабря 2008 года № 659.

Описание 
Флаг Бреста представляет собою прямоугольное полотнище с отношением сторон 1:2, которое состоит из трёх вертикальных полос, двух — голубого цвета, размещённых по краям полотнища и белой полосы по центру, на которой размещён герб города Бреста.

См. также 
Герб Бреста

Ссылки 
 Указ Президента Республики Беларусь ад  г. № 659

Флаги городов Белоруссии
Брест
Флаги с изображением лука и стрел